Đăk Pơ (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
Đăk Pơ (xã), een xã in bovengenoemd district.